Javorský nebo Javorská může znamenat:

Příjmení
 Beatrix Svídnicko-Javorská (1290–1322) – první manželka Ludvíka IV. Bavora
 Blanka Javorská (* 1984) – česká modelka a finalistka České Miss 2007
 Jan Javorský (1903–???) – český akademický malíř, ilustrátor a grafik
 Jiří Javorský (1932–2002) – československý tenista
 Jindřich I. Javorský († 1346) – kníže z rozrodu slezských Piastovců
 Ľubomír Javorský (1949–2005) – slovenský politik HZDS, ministr zdravotnictví
 Marek Morvai-Javorský (* 1986) – český herec
 Vladimír Javorský (* 1962) – český herec

Jiné významy
 Velká Javorská – vesnice, část města Žandov

Rozcestníky - příjmení